Tessalo – medico greco, figlio e allievo di Ippocrate
 Tessalo – personaggio della mitologia greca, figlio di Eracle
 Tessalo – personaggio della mitologia greca, figlio di Giasone e Medea
 Tessalo – personaggio della mitologia greca, figlio di Poseidone
 Tessalo – personaggio della mitologia greca, figlio di Emone, che diede il nome alla Tessaglia
 Tessalo – politico ateniese, figlio di Cimone